Auguste Forel (1848–1931) – szwajcarski neuroanatom, neuropsychiatra i myrmekolog
 François-Alphonse Forel (1841–1912) – szwajcarski lekarz i limnolog